Ferry Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Ferry Township (Michigan)
 Ferry Township (North Dakota)